Теодор Шоу «Тедди» Уилсон,  (24 ноября 1912, , Техас — 31 июля 1986, Хиллсдейл, ) — американский джазовый пианист. Критик Скотт Янноу писал о нём как о «ярко выраженном пианисте в жанре свинга». Замысловатый и элегантный стиль Уилсона сопровождал таких известных исполнителей, как Луи Армстронг, Лина Хорн, Бенни Гудмен, Билли Холидей и Элла Фицджеральд. Дуэт с Гудменом был, по-видимому, первым примером публичного исполнения расово смешанного музыкального коллектива. В дополнение к своему богатому опыту аккомпаниатора Уилсон также возглавлял собственные группы и записывал сессии со своим участием с конца 1920-х до 1980-х.

Биография 
Изучал фортепиано и скрипку в Институте Таскиги (:en:Tuskegee Institute) в г. Таскиги (:en:Tuskegee, Alabama), штат Алабама. Поработав в оркестре Лоуренса Уэбба вместе с Луи Армстронгом, а также побыв некоторое время в оркестре Эрла Хайнса в оркестре кафе Grand Terrace, в 1933 г. Уилсон стал работать в оркестре Chocolate Dandies Бенни Картера. В 1935 вступил в трио Бенни Гудмена (в состав которого, наряду с ним и Гудменом, входил барабанщик Джин Крупа), которое позднее стало квартетом после того, как к коллективу присоединился Лайонел Хэмптон. Вступив в это трио, Уилсон стал первым чёрным музыкантом, вошедшим в джазовый коллектив, который до того состоял только из белых.

Известный джазовый продюсер и писатель John Hammond сыграл важную роль в том, чтобы Уилсон заключил контракт со звукозаписывающей компанией Brunswick. Начиная с 1935 г. Уилсон записал для неё ряд популярных мелодий с тем, чтобы использовать их в музыкальных автоматах. Он записал 50 песен с такими исполнителями, как Лина Хорн, Хелен Уорд и Билли Холидей, включая ряд популярных хитов последней. В эти годы он также принимал участие во многих популярных джазовых сессиях с такими видными музыкантами в жанре свинга, как Лестер Янг, Рой Элдридж, Чарли Шейверс, Ред Норво, Бак Клейтон и Бен Уэбстер.

В 1939 г. Уилсон образовал джаз-банд, который просуществовал недолго. После этого в 1940—1944 г. возглавлял секстет в :en:Café Society. Ховард «Стретч» Джонсон прозвал его «Красный Моцарт» за поддержку левых инициатив; в частности, Уилсон выступал на благотворительных концертах в пользу журнала :en:The New Masses и для сбора денег в поддержку СССР во время войны, а также возглавлял Комитет деятелей искусства в поддержку кандидатуры афроамериканского активиста Бенджамина Дэвиса (:en:Benjamin J. Davis) в городской совет Нью-Йорка (тот был избран в 1943 г.). В 1950-е гг. преподавал в :en:Juilliard School. В 1955 г. появился в краткой камео-роли в фильме «История Бенни Гудмена». Также был музыкальным режиссёром шоу Дика Кэветта (Dick Cavett Show).

В 1960—1970-е гг. вёл тихую жизнь в пригороде г. Хилсдейл (:en:Hillsdale, New Jersey), штат Нью-Джерси. Выступал в качестве солиста и приглашённого участника различных оркестров до самого конца жизни.

Избранная дискография 
 1949: Teddy Wilson Featuring Billie Holiday
 1956: I Got Rhythm
 1956: Pres and Teddy
 1959: "Gypsy" in Jazz
 1972: With Billie in Mind
 1972: Moonglow (Black Lion)
 1973: Runnin’ Wild (Recorded live at the Montreux Festival) (Black Lion)
 1976: Live at Santa Tecla
 1976: "Three Little Words"
 1980: Teddy Wilson Trio Revisits the Goodman Years
 1990: Air Mail Special

Как участник джазовых коллективов:
 1933—1942: Billie Holiday, The Quintessential Billie Holiday (Volumes 1-9)
 1935—1939: Benny Goodman, The Complete RCA Victor Small Group Recordings
 1938: Benny Goodman, The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1912 году
Умершие в 1986 году
Джазмены США
Пианисты США
Исполнители Verve Records
Исполнители Columbia Records
Выпускники Таскигиского университета